Монте Бланко има више значења:

 Монте Бланко (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Монте Бланко (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Монте Бланко (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монте Бланко (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Бланко (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику